Le terme avatar trouve son origine en Inde (du sanskrit avatāra : « descente » ; ava-TṚ : « descendre ») et peut être traduit par .

Depuis la fin du ,  (Dictionnaire de l'Académie française, 1969). 
C'est donc commettre une faute de langage que d'employer avatar pour  ou   et de dire, par exemple, .

Religion

Hindouisme 

Dans l'hindouisme, un avatar est une incarnation (sous forme d'animaux, d'humains, etc.) d'un dieu, venu sur terre pour rétablir le dharma, sauver les mondes du désordre cosmique engendré par les ennemis des dieux (les démons). Généralement les avatars sont ceux du dieu Vishnou, et plus particulièrement ses dix incarnations parmi lesquelles : poisson, tortue, sanglier, Krishna, Bouddha et Kalkî. D'autres dieux que Vishnou ont des avatars : Arjuna le héros de la Bhagavad-Gita est un avatar d'Indra, tandis que Shankaracharya est considéré comme un avatar de Shiva.

Bouddhisme 
Le bouddhisme tibétain (branche du bouddhisme vajrayāna) utilise également ce terme : par exemple, le dalaï-lama, représentant de l'école gelugpa, est considéré comme un avatar d'Avalokiteshvara.

Informatique 
Un avatar est un personnage représentant un utilisateur sur Internet et dans les jeux vidéo. À l’origine, il s'agit de l'incarnation numérique d’un individu dans le monde virtuel d'un jeu en ligne. Par extension ce terme est arrivé dans les forums de discussions puis dans le langage courant, il désigne alors le pseudonyme utilisé sur les sites internet et les réseaux sociaux.

Industries culturelles

Audiovisuel

Cinéma 
 Avatar, un univers de science-fiction créé par James Cameron, et visible dans la série de films Avatar qui comprend :
Avatar, sorti en 2009 et sa bande originale ;
 Avatar : La Voie de l'eau, sorti en 2022 ;
 Le Dernier Maître de l'air (intitulé en premier lieu Avatar), film américain de M. Night Shyamalan sorti en  ;
 Avatar, film japonais de Atsushi Wada sorti en 2011.

Télévision 
 Avatar, le dernier maître de l'air, Avatar: The Last Airbender, série animée américaine de 2005
 Les « avatars » sont, dans la série américaine Charmed, des créatures quasi-divines, fruits de la conception du monde.

Imprimé

Bande dessinée 
 Avatar Press, maison d'édition américaine de comics
 Avatar, une bande dessinée espagnole publiée par Erko
 Les Avatars est une série de bande dessinée publiée par Dargaud.

Théâtre et littérature 
 Avatar est une longue nouvelle (ou un roman court) de Théophile Gautier ;
 Avatars est une pièce de Jacques Senelet
 Avatar est un livre de Seb Musset
 Robots & Avatars (Ed. Odile Jacob) est un livre de Jean-Claude Heudin présentant les différentes formes de créatures artificielles.
 Avatars un recueil de nouvelles de la série Portulans de l'imaginaire d'Orson Scott Card.
 La Séquence des avatars de Richard Awlinson pour les trois premiers volumes.

Jeux

Jeux vidéo 
  est un jeu vidéo de jeux de rôle hautement interactif, multi-utilisateurs, créé à la fin des années 1970 sur le système PLATO de l'université de l'Illinois ;
 Avatar par James Cameron :
 James Cameron's Avatar: The Game, un jeu vidéo d'action-aventure tiré de l'univers du film homonyme de James Cameron, développé et édité par Ubisoft en 2009 sur PlayStation 3, Xbox 360, Windows, Wii, DS et PlayStation Portable ;
 , un jeu vidéo tiré de l'univers du film homonyme de James Cameron, développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft, dont la sortie est prévue pour 2022 sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series ;
 Avatar, la série télévisée animée :
 Avatar, le dernier maître de l'air, un jeu vidéo d'action-aventure basé sur la série animée Avatar, le dernier maître de l'air et édité par THQ en 2006 sur Wii, Nintendo DS, PS2, GameCube, Xbox, PSP, GBA, et Windows ;
 Avatar, le dernier maître de l'air : Le Royaume de la Terre en feu, un jeu vidéo d'action-aventure sur la même série animée, développé et édité par THQ, sorti en 2007 sur Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance, PlayStation 2 et Xbox 360 ;
 Avatar: The Legend of Aang - Into the Inferno, un jeu vidéo d'action-aventure sur la même série animée, développé et édité par THQ, sorti en 2007 sur Wii, Nintendo DS, PlayStation 2.

Jeux de rôles 
 Avatar est un jeu de rôle grandeur nature organisé annuellement en Belgique par la fédération belge de jeu de rôle grandeur nature Be LARP.

Musique 
 Avatar est un groupe de death metal mélodique suédois
 Avatars est un album de William Sheller
 Projet Avatar, un groupe québécois de jazz-rock éclectique et de musique contemporaine qui interprète les œuvres de Mahavishnu Orchestra.

Marine 
 Avatar est une goélette néerlandaise, issue d'un ancien Kriegsfischkutter de 1941.

Notes et références